Limitless () steht für:
 Limitless, der Originaltitel des Films Ohne Limit aus dem Jahr 2011
 Limitless (Fernsehserie), Fernsehadaption des Films (2015–2016)
 Limitless (Schiff), eine Yacht
 das Pseudonym von Wiktor Malinowski (* 1994), polnisch-weißrussischer Poker- und Handballspieler